Крупко Василь Олександрович (1960) — майстер спорту з легкої атлетики
 Крупко Петро Миколайович — український політик
 Крупко Юрій Юрійович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.

Див. також 
 Крупка (значення)

Примітки 

Українські прізвища